Die Bezirksliga Potsdam 1956 war die fünfte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Mit der erfolgreichen Titelverteidigung machte die BSG Motor Hennigsdorf den Titel-Hattrick perfekt und qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur II. DDR-Liga. Dort belegten die Hennigsdorfer in der Staffel 3 den zweiten Rang und stiegen in die II. DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Empor Potsdam, Empor Zossen und Lokomotive Potsdam ab. Durch die Reduzierung der Bezirksliga zur Folgesaison auf 14 Mannschaften stiegen im Gegenzug nur die Zweitvertretung von Rotation Babelsberg und die BSG Einheit Kyritz auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
Die Sieger der vier Bezirksklassestaffeln ermittelten die zwei Aufsteiger zur Bezirksliga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1956